Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick McEnroe e Jared Palmer che hanno battuto in finale Grant Connell e Patrick Galbraith 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)

 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (campioni)
 Byron Black /  T. J. Middleton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1994
ATP Tour 1994